Austria:
 Scheffau am Tennengebirge – gmina w kraju związkowym Salzburg, w powiecie Hallein
 Scheffau am Wilden Kaiser – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Kufstein